Ostrabeke (1946), voetbalclub uit Oosterbeek dat tussen 1946 en 1977 bestond.
 VV Ostrabeke, voetbalclub uit Oosterbeek dat tussen 1987 en 2014 bestond.